Velika nagrada Portugalske 1990 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1990. Odvijala se je 23. septembra 1990.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Nigel Mansell
| Ferrari
| 61
| 1:22:11,014
| 1
| 9
|-
! 2
| 27
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 61
| + 2,808 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 1
|  Alain Prost
| Ferrari
| 61
| + 4,189 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 28
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 61
| + 5,896 s
| 4
| 3
|-
! 5
| 20
|  Nelson Piquet
| Benetton-Ford
| 61
| + 57,418 s
| 6
| 2
|-
! 6
| 19
|  Alessandro Nannini
| Benetton-Ford
| 61
| + 58,249 s
| 9
| 1
|-
! 7
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 60
| +1 krog
| 5
| 
|-
! 8
| 4
|  Jean Alesi
| Tyrrell-Ford
| 60
| +1 krog
| 8
| 
|-
! 9
| 9
|  Michele Alboreto
| Arrows-Ford
| 60
| +1 krog
| 19
| 
|-
! 10
| 25
|  Nicola Larini
| Ligier-Ford
| 59
| +2 kroga
| 22
| 
|-
! 11
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 59
| +2 kroga
| 16
| 
|-
! 12
| 15
|  Maurício Gugelmin
| Leyton House-Judd
| 59
| +2 kroga
| 14
| 
|-
! 13
| 10
|  Alex Caffi
| Arrows-Ford
| 58
| Trčenje
| 17
| 
|-
! 14
| 30
|  Aguri Suzuki
| Larrousse-Lamborghini
| 58
| Trčenje
| 11
| 
|-
! 15
| 21
|  Emanuele Pirro
| Dallara-Ford
| 58
| +3 krogi
| 13
| 
|-
! Ods
| 26
|  Philippe Alliot
| Ligier-Ford
| 52
| Trčenje
| 20
| 
|-
! Ods
| 7
|  David Brabham
| Brabham-Judd
| 52
| Menjalnik
| 25
| 
|-
! Ods
| 16
|  Ivan Capelli
| Leyton House-Judd
| 51
| Motor
| 12
| 
|-
! Ods
| 5
|  Thierry Boutsen
| Williams-Renault
| 30
| Motor
| 7
| 
|-
! Ods
| 29
|  Éric Bernard
| Larrousse-Lamborghini
| 24
| Menjalnik
| 10
| 
|-
! Ods
| 8
|  Stefano Modena
| Brabham-Judd
| 21
| Menjalnik
| 23
| 
|-
! Ods
| 12
|  Martin Donnelly
| Lotus-Lamborghini
| 14
| Alternator
| 15
| 
|-
! Ods
| 11
|  Derek Warwick
| Lotus-Lamborghini
| 5
| Pedal za plin
| 21
| 
|-
! Ods
| 18
|  Yannick Dalmas
| AGS-Ford
| 3
| Pog. gred
| 24
| 
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Dallara-Ford
| 0
| Zavrten
| 18
| 
|-
! DNS
| 3
|  Satoru Nakadžima
| Tyrrell-Ford
| 
| Bolezen
| 
| 
|-
! DNQ
| 14
|  Olivier Grouillard
| Osella-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 24
|  Paolo Barilla
| Minardi-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 17
|  Gabriele Tarquini
| AGS-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 31
|  Bertrand Gachot
| Coloni-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 33
|  Roberto Moreno
| Euro Brun-Judd
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 34
|  Claudio Langes
| Euro Brun-Judd
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 39
|  Bruno Giacomelli
| Life-Judd
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Vodilni: Ayrton Senna 46 krogov  (1-28, 32-49); Gerhard Berger 3 krogi (29-31); Nigel Mansell 11 Krogov (50-61)

Formula 1 sezona 1990
1990